Хименес, Хосе Мария (велогонщик) (1971—2003) — испанский шоссейный гонщик
 Хименес де Варгас, Хосе Мария (род. 1995) — уругвайский футболист